

Patronyme 

 Bernhard Cahn (1890-1943), dit Bécan, un dessinateur français ;
 Edward L. Cahn (1899-1963), un monteur, producteur et réalisateur américain ;
 Florence Cahn (1954-), patineuse artistique française ;
 Isabelle Cahn (1954-), une historienne de l'art ;
 Marcelle Cahn (1895-1981), une artiste peintre française ;
 Miriam Cahn (1949-), une artiste contemporaine suisse ;
 Robert Sidney Cahn (1899-1981), un chimiste britannique ;
 Sammy Cahn (1913-1993), un parolier, compositeur et musicien américain.
 Théophile Cahn (1886-1986), un physico-chimiste français.

Sigle 
CAHN peut désigner :
 Canadian Anti-Hate Network, un organisme canadien sans but lucratif qui surveille les groupes haineux, les groupes d'extrême droite et les crimes haineux au Canada.

Patronyme anglais